

Cinema 
 La strana coppia, film del 1968 di Gene Saks, con Walter Matthau e Jack Lemmon.
 La strana coppia II, film del 1998 di Howard Deutch, sequel del precedente, ancora con la coppia Matthau-Lemmon.

Televisione 
 La strana coppia – serie televisiva statunitense dell'ABC (1970-1975) con Tony Randall e Jack Klugman
 La strana coppia – varietà per la televisione di Italia Uno (1992) con Massimo Boldi e Francesco Salvi, su testi di Cristiano Minellono e Marco Balestri
 La strana coppia – serie televisiva italiana trasmessa da Italia 1 (2007), con Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri
La strana coppia (The Good Guys) – serie televisiva statunitense del 2010
 La strana coppia – programma televisivo trasmesso per la prima volta nel 2022 su Gambero Rosso Channel

Teatro 
 La strana coppia - opera teatrale di Neil Simon del 1965.